La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  entre Ávila et Ségovie. Elle a été remportée par Roberto Heras.

Récit 
Roberto Heras s'impose dans cette difficile étape de montagne. Rien ne bouge pour les trois premiers du classement général, Laurent Jalabert n'ayant pas pu distancer Abraham Olano, toujours leader.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

19
1998-19
1998, 19